Крутые стволы:

 «Крутые стволы» () — американский художественный фильм-боевик 1997 года.
 «Крутые стволы» () — американский художественный фильм-боевик 2008 года.